Ляхо́вский — фамилия.

Известные носители 
 
 Ляховский, Антон (род. 1979) — российский пианист.
 Ляховский, Владимир Викторович (1964—2021) — белорусский историк.
 Ляховский, Владимир Дмитриевич (род. 1942) — советский и российский физик.
 Ляховский, Фёдор Петрович (1936—2017) — советский гребец-байдарочник.
Ляховский, Николай Романович (род. 1925) — начальник охраны К. К. Рокоссовского на фронте.

Ляховская 
 Ляховская, Нина Дмитриевна (род. 1939) — советский и российский литературовед, африканист.

Топоним 
 Ляховский — посёлок, Венёвский район, Тульская область, Россия
 Большой Ляховский
 Малый Ляховский